Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej (1990–1999) – oficjalne mecze reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn.

1990

Mecze

Kadra

1991

Mecze

Kadra

1992

Mecze

Kadra

1993

Mecze

Kadra

1994

Mecze

Kadra

1995

Mecze

Kadra

1996

Mecze

Kadra

1997

Mecze

Kadra

1998

Mecze

Kadra

1999

Mecze

Kadra

Bibliografia 
 

Listy meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn